Newport Jazz Festival: Live at Carnegie Hall () — концертный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный во время её выступления в рамках джазового фестиваля в Ньюпорте 5 июля 1973 года. Участие в фестивале позволило Фицджеральд записать несколько композиций с музыкантами, которые сопровождали её в начале творческого пути: пианист Эллис Ларкинс, квартет Томми Флэнагана, и другие.

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Тафт Джордан, Рой Элдридж — труба.
 Эл Грей — тромбон.
 Эдди Дэвис — саксофон.
 Томми Флэнаган, Эллис Ларкинс — фортепиано.
 Джо Пасс — гитара.
 Панама Фрэнсис — барабаны.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Концертные альбомы 1973 года
Концертные альбомы Columbia Records